Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabio Fognini che ha battuto in finale Diego Junqueira 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Fabio Fognini (Campione)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Frederico Gil (semifinali)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Máximo González (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2008